Abenante steht für:

 Cabo Abenante, Kap am Nordrand des Filchner-Ronne-Schelfeises östlich der Berkner-Insel, Antarktis

Abenante ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Abenante (* 1927), italienischer kommunistischer Politiker, Mitglied der Abgeordnetenkammer, Senator